Elpidio Mioni – accademico italiano
 Fabrizio Mioni – attore e designer italiano
 Ugo Mioni – presbitero e scrittore italiano